Allmaras ist der Nachname von:

 Franz Allmaras (1875–1953), deutscher Ingenieur und Reichskommissar in Deutsch-Ostafrika
 Steven Richard Allmaras (* 20. Jh.), US-amerikanischer Ingenieur (Turbulenzmodell von Spalart-Allmaras)